Arnstein puede hacer referencia a varias localidades alemanas:
Arnstein, una ciudad del estado de Baviera.
Arnstein, un municipio del estado de Sajonia-Anhalt.